Mazara steht für:

 Mazara del Vallo, eine italienische Gemeinde im Freien Gemeindekonsortium Trapani in der Autonomen Region Sizilien 
 Campobello di Mazara, eine Stadt im Freien Gemeindekonsortium Trapani in der Region Sizilien in Italien
 Porta Mazara, ein Stadttor des mittelalterlichen Palermos 
 Val di Mazara, eine historische Verwaltungseinheit im Westen Siziliens